Дми́трий Алекса́ндрович Дубиле́т (; ) — украинский бизнесмен, один из создателей Монобанка, первого мобильного банка B Украине. Министр Кабинета министров Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.

Биография 
Родился в 1985 году в Днепропетровске в обеспеченной семье. Отец — финансист и банкир Александр Дубилет, занимавший руководящий пост в ПриватБанке.

Образование 
 1996—2002 — Учился в Общеобразовательной школе г. Днепропетровск № 23
 2000 — школа Roycemore (Иллинойс, США)
 2004 — Hochschule Merseburg (Мерзебург, Германия)
 2006 — Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, специальность «Международная информация».
 2012 — Лондонская школа бизнеса Лондонского университета.

Карьера 
 2005—2010 — основатель и руководитель Fine Web.
 2010 — руководитель в Infosys.
 2010 — руководитель проекта в MasterCard (Польша).
 2012—2016 — IT-директор ПриватБанка.
 2017—2019 — сооснователь Monobanka.
 2019—2020 — Министр Кабинета министров Украины.
2019 — 2021 — сооснователь SmartAss.

iGov 
С 2015 года Дмитрий занимался развитием портала iGov, который должен бороться с коррупцией и повышать эффективность работы чиновников.

Monobank 
В 2017 совместно с Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским создал первый мобайл-онли банк Украины.

Министр Кабинета министров Украины 
Советник и. о. председателя СБУ Ивана Баканова

29 августа 2019 года на первом заседании Верховной Рады Украины IX созыва Дубилет был назначен Министром Кабинета министров Украины в правительстве Гончарука.

4 марта 2020 года Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, в том числе Д. Дубилета.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте КМУ

Выпускники Института международных отношений Киевского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы бизнеса
Министры Кабинета министров Украины
Банкиры Украины